«Артхроника» — российское периодическое издание о современном искусстве, выходившее с 1999 по 2013 год. Было одним из самых авторитетных русских журналов по этой тематике.

О журнале 
Журнал «Артхроника» основан в 1999 году Евгением Зябловым, директором РОСИЗО.

С 2006 и до конца существования издателем журнала был замминистра имущественных отношений России в 2000-2003 годах и предприниматель Шалва Бреус.

До 2011 года журнал выходил ежемесячно, позже — со сложной периодичностью по шесть номеров в год (по одному зимой и летом и по два весной и осенью).

Заявленный тираж издания в 2011-2013 годах составлял 40 000 экз. Часто в журнал вкладывались небольшие бумажные работы-сюрпризы от художников — героев номера.

В августе 2013 года стало известно о закрытии издания, перед которым «Артхроника» замедлилась с десяти до шести выпусков в год и отказалась от англоязычных выпусков. Фонд Шалвы Бреуса (Breus Foundation; в 2006—2013 гг. фонд назывался «Артхроника») переключился на создание музея современного искусства «Ударник», а также на выпуск монографий российских художников.

Главные редакторы 
 с 1999 по 2001 — Евгений Зяблов
 с 2002 по 2009 — Николай Молок,
 с 2009 по 2011 — Милена Орлова,
 с 2011 по 2013 — Мария Рогулёва.

Арт-директор 
 с 2007 по 2012 год — Андрей Шелютто

Колумнисты 
 Андрей Ерофеев — регулярно ведет свою колонку уже несколько лет.
 Илья Фальковский
 Арина Холина
 Ирина Кулик

Разделы 
Многие рубрики журнала имеют двойное название, более краткое и что-то вроде расшифровки или слогана. Курсивом даны пояснения.

Топ-50 
 Топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала «Артхроника»

См. также 
 Художественный журнал

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Артхроника»

Журналы России по алфавиту
Художественные журналы
Журналы о современном искусстве
Журналы, появившиеся в 1999 году